Plaats in Indonesië
 Wek II (Batang Toru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Wek II (Padangsidimpuan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Sidempuan in de provincie Noord-Sumatra